Golubie ist ein polnischer Ortsname:
 Golubie, Dorf im Powiat Ełcki, Woiwodschaft Ermland-Masuren (bis 1938: Gollubien, 1938 bis 1945 Gollen, Kreis Lyck, Ostpreußen)
 Golubie (Dubeninki), Ortsstelle eines kriegszerstörten Dorfes im Powiat Gołdapski, Woiwodschaft Ermland-Masuren (bis 1938: Gollubien, 1938 bis 1945 Unterfelde, Kreis Goldap, Ostpreußen)

Siehe auch: Golubie Wężewskie